Майкл Макгоуэн (; род. 14 апреля 1966, Торонто) — канадский кинорежиссёр и продюсер, поставивший фильмы «Одна неделя» и «Святой Ральф».

Биография 
Родился в Торонто. Окончил Университет Северной Каролины со степенью бакалавра искусств по английскому языку. Вернувшись в Торонто, работал журналистом для таких изданий, как Toronto Life и The Globe and Mail.

Перейдя в сферу телевидения, участвовал в создании детской телепередачи Henry's World. В 2004 г. написал сценарий и поставил фильм «Святой Ральф», получивший премию за режиссуру от Гильдии режиссёров Канады, а также премию Гильдии писателей Канады за лучший художественный фильм.

Его фильм «Счёт: хоккейный мюзикл» (Score: A Hockey Musical) был отобран в качестве вступительного фильма на 35-м Торонтском кинофестивале в 2010 г.

Детский писатель 
Макгоуэн также известен как детский писатель, автор книг:
 «Ньютон и великан», Newton and the Giant (2004)
 «Ньютон и машина времени», Newton and the Time Machine (2009).

Фильмография 
 Score: A Hockey Musical (2010)
 Vacation with Derek (2010) (TV)
 Одна неделя (2008)
 Left Coast (2008) (TV)
 Saint Ralph (2004)
 My Dog Vincent (1998)

Телефильмы 
 The Unprofessionals (2001) — ряд эпизодов

Примечания

Ссылки 
 
 Biography at tribute.ca

Кинорежиссёры Канады
Детские писатели Канады